Den Namen Chatham Railroad trugen drei Bahngesellschaften in Nordamerika:

Chatham Railroad (Massachusetts) (1887–1911)
Chatham Railroad of New Brunswick (1888–1891)
Chatham Railroad (North Carolina) (1851–1871)